Бутирка:
 «Бутирка» — просторічна назва Бутирської в'язниці
 Бутирка — російський музичний гурт.
 Бутирка — німецьке село в Болотнінському районі Новосибірської області (нині село Краснознамєнка).
 Бутирка-блоґ — щоденник заарештованого підприємця Олексія Козлова, розпочатий ним під час його майже дворічного перебування в Бутирському слідчому ізоляторі